St. Alban’s Episcopal Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 St. Alban’s Episcopal Church (New York, New York), NRHP-ID 82001264
 St. Alban’s Episcopal Church (NC, North Carolina), NRHP-ID 11000209
 St. Alban’s Episcopal Church (Lidgerwood, North Dakota), NRHP-ID 92001607